Dubbning kan avse:

 Dubbning (ceremoni) – en ceremoni genom vilken en person utses till riddare
 Dubbning (tolkning) – då talljudet till en film eller ett TV-program ersätts med ett ljudspår på ett annat språk
 Dubb – ett spetsigt metallstift som bland annat används i vissa bil- eller (motor)cykeldäck